Heracleum candolleanum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Robert Wight och George Arnott Walker Arnott, och fick sitt nu gällande namn av James Sykes Gamble. Heracleum candolleanum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
candolleanum